James Mitchell – attore statunitense
James Mitchell – calciatore inglese
James Mitchell – manager di wrestling statunitense

Altri
James Mitchel – martellista, discobolo e tiratore di fune statunitense